JCD – codice aeroportuale IATA dell'eliporto Downtown, sull'isola di Saint Croix, nelle Isole Vergini Americane